Tecnologia da informação
 Texas Instruments
 Ticino - cantão Suíço
 Titânio
 Terras indígenas
 Tiy

Desambiguações de siglas
Acrónimos